Il grande silenzio – film diretto da Giovanni Zannini (1936)
Il grande silenzio (And Now Tomorrow) – film diretto da Irving Pichel (1944)
Il grande silenzio – film diretto da Sergio Corbucci (1968)
Il grande silenzio (Die Große Stille) – film diretto da Philip Gröning (2005)